W Londynie znajduje się ponad 240 muzeów:

A-C 
 Age Exchange Reminiscence Centre
 Alexander Fleming Laboratory Museum
 All Hallows-by-the-Tower Undercroft Museum
 Anaesthesia Heritage Centre
 Apsley House
 Arsenal Football Club Museum
 Baden-Powell House Exhibition
 Bank of England Museum
 Banqueting House
 Barnet Museum
 Benjamin Franklin House
 Ben Uri Gallery, The London Jewish Museum of Art
 Berkshire and Westminster Dragoons Museum
 Bethlem Royal Hospital Archives and Museum
 Bexley Museum
 Black Cultural Archives
 Boston Manor House
 Bramah Tea and Coffee Museum
 Britain At War Experience
 British Dental Association Museum
 British Library
 British Museum
 British Optical Association Museum
 British Postal Museum and Archive
 British Red Cross Museum and Archives
 Bromley Museum
 Brooking Collection of Architectural Detail
 Bruce Castle Museum
 Brunei Gallery, School of Oriental and African Studies
 Brunel Engine House
 BT Archives
 Buckingham Palace
 Building Centre Gallery
 Canada House Gallery
 Carlyle's House
 Cartoon Art Trust
 Centre for Recent Drawing
 Charles Dickens Museum
 Chartered Insurance Institute Museum
 Chelsea Physic Garden
 Chiswick House
 Church Farmhouse Museum
 Churchill Museum and Cabinet War Rooms
 Clarence House
 Clink Prison Museum
 Clockmakers' Museum
 College of Arms
 Couper Collection
 Courtauld Gallery
 Crofton Roman Villa
 Crossness Pumping Station
 Crown Jewels
 Croydon Lifetimes Museum
 Croydon Natural History and Scientific Society
 Crystal Palace Museum
 Cuming Museum
 Cutty Sark Museum

D-G 
 Dali Universe
 Danson House
 De Morgan Centre
 Dennis Severs' House, 18 Folgate Street
 Design Museum
 Dr Johnson's House
 Dorich House
 Drapers Company Collections
 Dulwich Picture Gallery
 Eastside Community Heritage
 Eltham Palace
 Erith Museum
 Estorick Collection of Modern Italian Art
 Fan Museum
 Fashion and Textile Museum
 Fenton House
 Firepower: The Royal Artillery Museum
 Florence Nightingale Museum
 Forty Hall Museum
 Foundling Museum
 Freud Museum
 Fulham Palace
 Galton Collection
 Garrick's Temple
 Geffrye Museum
 Gilbert Collection
 Golden Hinde
 Grange Museum of Community History
 Grant Museum of Zoology and Comparative Anatomy
 Great Ormond Street Hospital Museum and Archive
 Greenwich Heritage Centre
 Greenwich Hospital
 Greenwich Visitor Centre
 Guards' Museum
 Guide Heritage Centre
 Guildhall Art Gallery
 Guildhall Library
 Gunnersbury Park Museum

H-M 
 Hackney Museum
 Ham House, Richmond
 Hampstead Museum
 Hampton Court
 Handel House Museum
 Harrow Museum
 Hermitage Rooms
 HMS Belfast
 Hogarth's House
 Honeywood Heritage Centre
 Honourable Artillery Company Museum
 Horniman Museum
 House Mill Museum w Three Mills
 Hunterian Museum at the Royal College of Surgeons
 Imperial War Museum
 Inns of Court and City Yeomanry Museum
 Institute of Archaeology Collections
 Island History Trust
 Islington Museum
 Jack the Ripper Museum
 Jewel Tower
 Jewish Military Museum and Memorial Room
 Jewish Museum (Camden)
 Jewish Museum (Finchley)
 Keats' House
 Kennel Club Art Gallery
 Kensington Palace
 Kenwood House
 Kew Bridge Steam Museum
 Kew Gardens Museum No.1 and Marianne North Gallery
 Kew Transport Museum
 Kingston Museum
 Kirkaldy Testing Museum
 Leighton House Museum
 Library and Museum of Freemasonry
 Linnean Society of London: Linnean Society Collections
 Linley Sambourne House
 Little Holland House
 Livesey Museum for Children
 London Canal Museum
 London Dungeon
 London Fire Brigade Museum
 London Motorcycle Museum
 London Sewing Machine Museum
 London Toy and Model Museum
 London's Transport Museum
 London Zoo
 Madame Tussaud's London
 Magic Circle Museum
 Manor Park Museum
 Marble Hill House
 Markfield Beam Engine and Museum
 Marx Memorial Library
 MCC Museum
 Merton Heritage Centre
 Michael Faraday Museum
 Museum in Docklands
 Museum of Domestic Design and Architecture
 Museum of Garden History
 Museum of Immigration and Diversity
 Museum of London
 Museum of Performance
 Museum of Richmond
 Museum of Rugby
 Museum of the Order of St John
 Museum of Veterinary History
 Musical Museum

N-R 
 National Archives
 National Army Museum
 National Gallery
 National Maritime Museum
 National Museum of Childhood
 National Portrait Gallery
 Natural History Museum
 The Newsroom - Guardian and Observer Archive and Visitor Centre
 North Woolwich Old Station Museum
 Old Operating Theatre
 Old Speech Room Gallery, Harrow School
 Orleans House Gallery
 Osterley Park
 Percival David Foundation of Chinese Art
 Petrie Museum of Egyptian Archeology
 Pitzhanger Manor
 Polish Institute and Sikorski Museum
 Pollock's Toy Museum
 Prince Henry's Room
 Pumphouse Educational Museum
 Queen Elizabeth’s Hunting Lodge
 Queen's Gallery – eksponaty z Royal Collection
 Queen's House
 Ragged School Museum
 Ranger's House (Wernher Collection)
 Red House
 Redbridge Museum
 Riesco Gallery
 Rose Theatre Exhibition
 Royal Academy of Arts
 Royal Air Force Museum
 Royal College of Music Archives and Museum of Instruments
 Royal College of Physicians Collections
 Royal Fusiliers Museum
 Royal Hospital Chelsea
 Royal Institute of British Architects Collections
 Royal Greenwich Observatory
 Royal London Hospital Archives and Museum
 Royal Mews
 Royal Military School of Music Museum
 Royal Mint Sovereign Gallery
 Royal Pharmaceutical Society Museum
 Royal Philatelic Collection

S-Z 
 St Bartholomew's Hospital Museum
 St Paul's Cathedral Crypt Museum
 Saatchi Gallery
 Salvation Army International Heritage Centre
 Science Museum
 Sherlock Holmes Museum
 Shakespeare’s Globe Exhibition
 Sir John Soane's Museum
 Smythson Stationery Museum
 Somerset House
 South London Gallery
 Southside House
 Spencer House
 Stephens Collection
 Sutton House
 Tate Britain
 Tate Modern
 Tower Bridge
 Tower of London
 Twinings Museum
 Two Willow Road
 Twickenham Museum
 Type Museum
 UCL Collections
 Valence House Museum
 Vestry House Museum
 Muzeum Wiktorii i Alberta
 V&A Museum of Childhood
 Wallace Collection
 Wandle Industrial Museum
 Wandsworth Museum
 Wellcome Library
 Wellcome Museum of Anatomy and Pathology
 Wellington Arch
 Wesley's Chapel i Museum of Methodism
 West Ham United Museum
 Westminster Abbey Museums
 Westminster Dragoons Museum
 Whitechapel Gallery
 Whitehall, Cheam
 Whitewebbs Museum of Transport
 William Morris Gallery
 Wimbledon Lawn Tennis Museum
 Wimbledon Society Museum of Local History
 Wimbledon Windmill Museum
 Women's Library
 Young's Brewery

!
Londyn